Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19) 2016 кваліфікаційний раунд — відбірний етап, що складається з двох етапів, перший пройшов з 18 вересня по 18 листопада 2015 року у 13 групах. Другий етап пройшов з 23 березня по 30 березня 2016, сім переможців груп приєднаються до господарів чемпіонату збірної Німеччини.

Рейтинг збірних

Перший груповий етап

1 група 
Матчі пройшли 13 - 18 листопада 2015 в Ірландії. 

|valign="top"|

2 група 
Матчі пройшли 18 - 23 вересня 2015 у Хорватії. 

|valign="top"|

3 група 
Матчі пройшли 11 - 16 листопада 2015 на Кіпрі. 

|valign="top"|

4 група 
Матчі пройшли 8 - 13 жовтня 2015 в Македонії. 

|valign="top"|

5 група 
Матчі пройшли 10 - 15 листопада 2015 в Азербайджані. 

|valign="top"|

6 група 
Матчі пройшли 10 - 15 листопада 2015 на Мальті.

|valign="top"|

7 група 
Матчі пройшли 10 - 15 листопада 2015 у Португалії.

|valign="top"|

8 група 
Матчі пройшли 12 - 17 листопада 2015 у Грузії.

|valign="top"|

9 група 
Матчі пройшли 11 - 16 листопада 2015 в Росії.

|valign="top"|

10 група 
Матчі пройшли 7 - 12 жовтня 2015 у Франції.

|valign="top"|

11 група 
Матчі пройшли 12 - 17 листопада 2015 у Румунії.

|valign="top"|

12 група 
Матчі пройшли 8 - 13 жовтня 2015 в Естонії.

|valign="top"|

13 група 
Матчі пройшли 7 - 12 жовтня 2015 в Бельгії.

|valign="top"|

Треті місця у групах

Другий груповий етап

1 група 

|valign="top"|

2 група 

|valign="top"|

3 група 

|valign="top"|

4 група 

|valign="top"|

5 група 

|valign="top"|

6 група 

|valign="top"|

7 група 

|valign="top"|

Збірні, що кваліфікувались на чемпіонат Європи 

1 Жирним виділено чемпіонські роки.

Посилання 
 UEFA.com  

Кваліфікації чемпіонату Європи з футболу (U-19)
2015 у футболі
2016 у футболі